

Patronyme
Sheetz est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Chuck Sheetz (né en 1961), réalisateur américain ;
Michael Sheetz, biologiste américain.